Plasenzuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Plasenzuela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Plasenzuela (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar